Анатолий Петрович Головань (род. 10 августа 1951 года) — российский солист балета, Народный артист РСФСР (1985)

Карьера 
В 1969 году закончил Воронежское хореографическое училище,
а в 1991 году — ГИТИС.

В 1969—1989 годах танцевал на сцене Воронежского театра оперы и балета.

С 1991 года солист и заведуюий труппой Русского камерного балета «Москва».

Основные партии: Дезире («Спящая красавица» П. И. Чайковского),
 Принц («Щелкунчик» П. И. Чайковского),
 Зигфрид («Лебединое озеро» П. И. Чайковского),
 Жермон («Травиата» Дж. Верди),
 Резанов («Юнона и Авось» А. Рыбникова),
 Конрад («Корсар» А. Адана),
 Давид («Гаянэ» А. Хачатуряна),
 Антоний («Антоний и Клеопатра» Э. Лазарева) и другие.

Почетные звания и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (26 апреля 1979)
 Народный артист РСФСР (20 марта 1985)

Ссылки 
 
 

Артисты балета СССР
Артисты балета России
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа
Делегаты XXVII съезда КПСС